Sheep Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Sheep Mesa (Arizona)
 Sheep Mesa (Wyoming)

Siehe auch:
 Wild Sheep Mesa, in New Mexico